АБ Аргир — фарерский футбольный клуб из города Аргир. Основан в 1973 году. Выступает на стадионе «Аргир», вмещающем 2 000 зрителей. Лучшим результатом клуба в чемпионате является шестое место в 2009 году.

В 2006 и 2008 годах «АБ Аргир» занимал второе место в первом дивизионе, получая право выступать в Премьер-лиге, но задерживался в ней ненадолго и возвращался обратно в первый дивизион.

В составе клуба также существует женская команда, которая становилась серебряным призёром чемпионата в 2006, 2008, 2009 годах и выигрывала Кубок Фарерских островов в 2009 году.

Ссылки 
 Сайт

Футбольные клубы Фарерских островов